Василий Уткин:
 Уткин, Василий Вячеславович (род. 1972) — российский футбольный комментатор.
 Уткин, Василий Иванович (1882—1933) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.